Лущенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лущенко, Владимир Харлампиевич (1949 — до 2008) — советский футболист.
 Лущенко, Григорий Андреевич (1906—1977) — майор Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Лущенко, Николай Яковлевич — советский государственный и хозяйственный деятель.